Серия B 2004/2005 () — 73-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 2004 года и закончился 11 июня 2005 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Серия B 2004/05 на legaserieb.it
 Серия B 2004/05 на rsssf.com

2004/2005
Футбол в Италии в 2004 году
Футбол в Италии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005